La Lega Pro Seconda Divisione 2010-2011 è stato il 33º campionato italiano di calcio di questa categoria. Il campionato iniziò ufficialmente il 29 agosto. Tre le soste previste per tutti i gironi: il 26 dicembre ed il 2 gennaio 2011 per le festività natalizie, più un'altra il 9 gennaio. In più i gironi B e C si sono fermati anche il 17 ottobre, il 21 novembre, il 6 febbraio ed il 20 marzo. Tutte le gare sono state giocate di domenica: da settembre alle ore 15:00, dal 31 ottobre alle 14:30, dal 27 marzo 2011 alle 15:00 mentre le gare degli spareggi play-off e play-out si sono disputate dalle 16:00. Nel turno del 24 aprile, le gare sono state anticipate al giorno prima (23 aprile) per le feste di Pasqua. Il campionato si è concluso l'8 maggio 2011. I calendari della nuova stagione sono stati stilati in una cerimonia ufficiale presso la sede di Firenze, venerdì 13 agosto 2010.
I tre gironi vengono vinti da  (A),  (B) e  (C).

Stagione

Aggiornamenti
Alla Seconda Divisione partecipano 49 squadre divise in un girone da 17 e due gironi da 16. Oltre alle squadre che hanno conquistato sul campo il diritto a partecipare a questo campionato, l'alto numero di fallimenti e rinunce ha portato al ripescaggio di 12 squadre dalla Serie D e una dall'Eccellenza: il fatto che i posti disponibili fossero più delle richieste di ripescaggio ha portato ad una lieve revisione del format del campionato, con riduzione degli organici. Oltre agli 8 fallimenti intercorsi fra Serie B e Prima Divisione, non parteciperanno al campionato di pertinenza  (radiato dai campionati professionistici e iscritto in Eccellenza) ,  (radiata e non iscritta ad alcun campionato), , , , , , , , , ,  e . Il 6 agosto 2010 la Pro Belvedere Vercelli dopo l'acquisizione del titolo sportivo della Pro Vercelli è stata autorizzata dal Presidente della FIGC Giancarlo Abete, per salvare lo storico nome
della squadra vercellese, a cambiare la propria denominazione sociale in FC Pro Vercelli 1892..
Infine la neo-retrocessa , insieme a , , , ,  e  vengono ripescata in Lega Pro Prima Divisione a completamento di organici.

Per sopperire a questa immane carenza d'organico vengono riammesse alcune delle squadre retroccesse in Serie D la stagione precedente: , il  e  (che, come detto, acquisirà il titolo della ). Inoltre vengono ammesse dalla Serie D: , , , , , , , , , , ,  e, in un primo momento, il . Purtroppo il club campano dovette però rinunciare alla categoria dovuta alla mancanza di un campo sportivo idoneo per le gare casalinghe. 

Molto particolare il caso del , che dopo aver vinto il campionato di Eccellenza ligure viene ammessa direttamente in Seconda Divisione.

Regolamento

Promozioni 
Come accadeva già nella ex Serie C2, sono promosse direttamente in Lega Pro Prima Divisione due squadre per ciascun girone: la prima classificata viene subito promossa, la seconda è la vincitrice dei play-off. La 2ª classificata affronta la 5ª e la 3ª gioca contro la 4ª: gara di andata giocata in casa della peggior classificata, in caso di parità di punteggio dopo 180' passa la squadra meglio piazzata. Le vincenti si giocano la promozione, con gara di andata sul campo della peggio piazzata in campionato: con risultato di parità si giocano i tempi supplementari, e nel caso in cui il pareggio persista anche al termine di questi, viene promossa la meglio classificata.

Retrocessioni 
Per poter tornare ad un organico di 54 squadre, le retrocessioni totali quest'anno sono solo quattro. Due nel girone A, composto da 17 squadre, una negli altri due raggruppamenti. La formula delle retrocessioni è la seguente: per il girone A (formato da 17 squadre) è retrocessa direttamente la 17ª classificata, mentre la 16ª classificata è retrocessa solo se il distacco dalla 15ª è maggiore di 5 punti; in caso contrario le due squadre si affrontano ai play-out. Mentre per i gironi B e C (formati da 16 squadre), è retrocessa direttamente la 16ª classificata se il distacco dalla 15ª è maggiore di 5 punti, in caso contrario si ricorre ai play-out. Il play-out si gioca con andata sul campo della squadra peggio classificata, ottiene la permanenza in Seconda Divisione chi ottiene più punti. In caso di parità si ricorre alla differenza reti, se la parità dovesse persistere si salva la squadra meglio piazzata durante la stagione regolare.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

 Per approfondire sui ripescaggi che hanno modificato i verdetti, vedi la sezione "Aggiornamenti" nelle voci Lega Pro Prima Divisione 2011-2012 e Lega Pro Seconda Divisione 2011-2012.
Legenda:
      Promossa in Lega Pro Prima Divisione 2011-2012.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie D 2011-2012.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti era in vigore la classifica avulsa.

Note:
La Canavese ha scontato 8 punti di penalizzazione.
La Pro Patria ha scontato 7 punti di penalizzazione.
Il Savona ha scontato 4 punti di penalizzazione.
Il Tritium, il Feralpisalò, il Rodengo Saiano hanno scontato 2 punti di penalizzazione.
La Valenzana e il Virtus Entella hanno scontato 8 punti di penalizzazione.

La Pro Vercelli è stata poi ripescata in Lega Pro Prima Divisione 2011-2012.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finali

Play-out

Statistiche

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Pro Patria (18)
 Minor numero di sconfitte: Pro Vercelli (4)
 Migliore attacco: Pro Patria (57 gol fatti)
 Miglior difesa: Feralpisalò (22 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Tritium (+24)
 Maggior numero di pareggi: Pro Vercelli (16)
 Minor numero di pareggi: Pro Patria e Mezzocorona (5)
 Maggior numero di sconfitte: Mezzocorona (21)
 Minor numero di vittorie: Sanremese e Sacilese (5)
 Peggiore attacco: Valenzana, Mezzocorona e Sanremese (24 gol fatti)
 Peggior difesa: Mezzocorona (52 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Mezzocorona (-28)
 Miglior serie positiva: Savona e Pro Vercelli (13)
Partite
 Più gol (7): 
Pro Patria - Lecco 4-3
Casale - Lecco 3-4
Sambonifacese - Tritium 2-5 
Tritium - Valenzana 5-2
 Partita con maggiore scarto di gol: Pro Patria - Casale 5-0 (5)
 Maggior numero di reti segnate in una giornata: 28 (9ª giornata)

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

 Per approfondire sui ripescaggi che hanno modificato i verdetti, vedi la sezione "Aggiornamenti" nelle voci Lega Pro Prima Divisione 2011-2012 e Lega Pro Seconda Divisione 2011-2012.
Legenda:
      Promossa in Lega Pro Prima Divisione 2011-2012.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie D 2011-2012.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti era in vigore la classifica avulsa.

Note:
Il play-out non si è svolto in quanto tra la squadra ultima in classifica e la penultima vi è un distacco maggiore di 5 punti.
La Sangiovannese e la Villacidrese hanno scontato 13 punti di penalizzazione.
Il Fano ha scontato 4 punti di penalizzazione.
Il Giulianova ha scontato 3 punti di penalizzazione.

Il Prato è stato poi ripescato in Lega Pro Prima Divisione 2011-2012.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finali

Statistiche

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Carpi (19)
 Minor numero di sconfitte: Carrarese (1)
 Migliore attacco: Carrarese (51 gol fatti)
 Miglior difesa: Carpi (16 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Carrarese (+33)
 Maggior numero di pareggi: Bellaria Igea Marina e Giacomense (14)
 Minor numero di pareggi: L'Aquila (4)
 Minor numero di vittorie: Crociati Noceto (5)
 Maggior numero di sconfitte: Celano (17)
 Miglior serie positiva: Carrarese (18)
 Peggiore attacco: Sangiovannese (28 gol fatti)
 Peggior difesa: Celano (51 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Celano (-22)
'Partite'
 Più gol (7): 
 L'Aquila - Bellaria Igea Marina 4-3
 Partita con maggiore scarto di gol: Bellaria Igea Marina - Poggibonsi 5-0 (5)
 Maggior numero di reti segnate in una giornata: 27 (30ª giornata)

Girone C

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

 Per approfondire sui ripescaggi che hanno modificato i verdetti, vedi la sezione "Aggiornamenti" nelle voci Lega Pro Prima Divisione 2011-2012 e Lega Pro Seconda Divisione 2011-2012.
Legenda:
      Promossa in Lega Pro Prima Divisione 2011-2012.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie D 2011-2012.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti era in vigore la classifica avulsa.

Note:
Il Pomezia è stato retrocesso a tavolino per delibera della Corte di Giustizia Federale.

Il Catanzaro ha scontato 8 punti di penalizzazione.
Il Melfi ha scontato 6 punti di penalizzazione.
Il Brindisi ha scontato 5 punti di penalizzazione.
La Vibonese e il Campobasso hanno scontato 2 punti di penalizzazione.
Il Matera e il Trapani hanno scontato 1 punto di penalizzazione.

L'Avellino è stato poi ripescato in Lega Pro Prima Divisione 2011-2012.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finali

Statistiche

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie:Latina (19)
 Minor numero di sconfitte: Latina (1)
 Miglior attacco: Avellino (51 gol fatti)
 Miglior difesa: Latina (16 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Latina (+29)
 Maggior numero di pareggi: Vibonese (14)
 Minor numero di pareggi: Catanzaro (4)
 Minor numero di vittorie: Vibonese (2)
 Maggior numero di sconfitte: Catanzaro (21)
 Miglior serie positiva: Latina (20)
 Peggiore attacco: Catanzaro (15 gol fatti)
 Peggior difesa: Catanzaro (49 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Catanzaro (-35)
Partite
 Più gol (7): 
Aversa Normanna - Pomezia 2-5 (7)
 Partita con maggiore scarto di gol: Avellino - Matera 6-0 (6)
 Maggior numero di reti segnate in una giornata: 24 (12ª giornata)

Note 

Calcio nel 2010
Calcio nel 2011
2010